Выговский () — украинская фамилия. Ведёт своё начало от топонима Выгово — село в Коростенском районе Житомирской области Украины, расположенное в полесье. Сам же топоним, возможно, восходит к глаголу «выгожаться», то есть «пригодиться, сгодиться».

Известные носители:
 Выговский, Алексей Олегович (род. 1986) — российский отравитель.
 Выговский, Даниил Евстафьевич (ум. 1659) — военный деятель Войска Запорожского, брат гетмана Ивана Выговского, зять Богдана Хмельницкого благодаря браку с его дочерью Екатериной.
 Выговский, Иван Евстафьевич (ум. 1664) — гетман Войска Запорожского с 1657 по 1659 год, генеральный писарь (1648—1657), киевский казацкий шляхтич.
 Выговский, Самуил Васильевич — быховский полковник, военный деятель Войска Запорожского.
 Корнилий Выговский (в миру Конон; ок. 1570 — 1695) — расколоучитель, причисленный раскольниками к лику святых.